Mount Pleasant Township (Illinois)
Mount Pleasant Township (Missouri)
Mount Pleasant Township (comté d'Adams, Pennsylvanie)
Mount Pleasant Township (comté de Cass, Missouri)
Mount Pleasant Township (comté de Columbia, Pennsylvanie)
Mount Pleasant Township (comté de Lawrence, Missouri)
Mount Pleasant Township (comté de Scotland, Missouri)
Mount Pleasant Township (comté de Searcy, Arkansas)